

Відомі носії 
 Максимов Василь Максимович (1844—1911) — російський живописець.
 Максимов Віктор Володимирович (* 1951) — адмірал, командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України (2010—2012).
 Максимов Віктор Олександрович (1984—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Максимов Віталій Вікторович (* 1955) — генерал-лейтенант міліції.
 Максимов Володимир Максимович (1880—1937) — російський актор, Заслужений артист Росії.
 Максимов Дмитро В'ячеславович (1994—2014) — український глухий спортсмен-дзюдоїст (дефлімпієць), учасник Євромайдану, Герой України (посмертно).
 Максимов Євген Володимирович (1921—2008) — український археолог.
 Максимов Микола Валерійович (1987—2022) — український військовий, сержант 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми» 58-мої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Збройних Сил України, що загинув під час російського вторгнення в Україну 2022 року.
 Максимов Микола Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Максимов Микола Лаврентійович (*1880 — †1961) — український військовий діяч часів національно-визвольних змагань 1917—1919 років, контр-адмірал, міністр морських справ Української Держави
 Максимов Олександр Євгенович (1974—2014) — майор (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Максимов Олександр Олександрович (*1985) — український футболіст, півзахисник, відомий виступами за низку українських клубів і збірні різних вікових категорій
 Максимов Олександр Павлович (нар. 22. 08. 1919 — пом. 26. 08. 2008) — гірничий інженер-шахтобудівельник.
 Максимов Олексій Матвійович (1899—1965) — російський актор і режисер.
 Максимов Олексій Михайлович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Максимов Семен Олексійович (1899 — ?) — удмуртський державний діяч
 Максимов Сергій Володимирович (* 1960) — російський та український підприємець, фінансист
 Максимов Тарас Вікторович — підполковник Збройних Сил України, лицар ордена Данила Галицького ІІІ ступеня
 Максимов Юрій Вільйович (*1968) — український футбольний тренер, у минулому — відомий радянський та український футболіст, гравець національної збірної України
 Максимов Юрій Сергійович (1930—1983) — український актор, Народний артист України

Див. також 
 Максимова

Примітки 

Російські прізвища